Vladimír Dzurilla, slovaški hokejist, * 2. avgust 1942, Bratislava, Slovaška, † 25. julij 1995, Düsseldorf, Nemčija.

Dzurilla je bil dolgoletni igralec kluba HC Slovan Bratislava, upokojil pa se je pri nemškem klubu SC Riessersee v sezoni 1982. Za češkoslovaško reprezentanco je igral na osmih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh zlatih, dveh srebrnih in dveh bronastih medalj, ter treh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene bronaste in dveh srebrnih medalj. 

Leta 1998 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2002 v Slovaški hokejski hram slavnih, leta 2010 pa še v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 62/63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 63/64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 64
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 64/65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 5
|
|
|
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 65/66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 66
|
| 6
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 69/70
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
|
|
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 70/71
|
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 71/72
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 4
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 72/73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 73/74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 74/75
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 2
|
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kometa HC Brno
| Češkoslovaška liga
| 76/77
|
| 38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 77
|
| 7
|
|
|
|
| 0
| 2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Plzeň
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 39
|
|
|
|
|
| 3.38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Czechoslovakia
| WHA
| 77/78
|
| 3
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 78/79
|
| 14
|
|
|
|
|
| 2.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 79/80
|
| 42
|
|
|
|
|
| 3.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 80/81
|
| 42
| 53
| 0
| 0
| 0
| 10
| 3.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SC Riessersee
| Nemška liga
| 81/82
|
| 38
|
|
|
|
|
| 3.04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Zunanje povezave 
 

Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti HC Plzeň
Hokejisti HC Brno
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti SC Riessersee
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih